Суперкубок Англии по футболу 1985 года () стал 63-м розыгрышем Суперкубка Англии, футбольного матча, в котором ежегодно встречались победитель Первого дивизиона и обладатель Кубка Англии. Матч прошёл 10 августа 1985 года на стадионе «Уэмбли». В нём встретились «Эвертон», чемпион Англии сезона 1984/85, и «Манчестер Юнайтед», обладатель Кубка Англии сезона 1984/85. Победу в матче со счётом 2:0 одержал «Эвертон».

В этом розыгрыше Суперкубка Англии за «Эвертон» дебютировал Гари Линекер. За «Манчестер Юнайтед» не смог сыграть Кевин Моран, получивший красную карточку в финале Кубка Англии и автоматическую дисквалификацию, а его место в центре обороны занял молодой Грэм Хогг.

Отчёт о матче

См. также 
 Футбольная лига Англии 1984/1985
 Кубок Англии по футболу 1984/1985

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте Footballsite.co.uk

1985
Суперкубок Англии
Суперкубок Англии 1985
Суперкубок Англии 1985
События 10 августа
Август 1985 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1985 году
1985 год в Лондоне